E20 – europejska trasa kolejowa
 E20 – europejska trasa drogowa
 E20 – oznaczenie autostrady w Japonii